Colosseum eller Kolosseum kan syfta på:

 Colosseum (Amphitheatrum Novum eller Amphitheatrum Flavium) – ellipsformad amfiteater i Rom
 Colosseum (biograf) – en före detta biograf i Göteborg.
 Colosseum (datorspel) – ett svenskproducerat datorspel
 Colosseum (musikgrupp) – ett brittiskt rockband, bildat 1968
 Kolosseum (bok) – en bok från 2011 av Anna Hallberg